Konstantin von Gatterburg ist der Name folgender Personen:

* Konstantin Adolf von Gatterburg (1829–1906), österreichischer Adeliger und Politiker
 Konstantin Ferdinand von Gatterburg (1860–1914), österreichischer Politiker und Abgeordneter
 Konstantin Josef von Gatterburg (1678–1734), Gutsbesitzer, kaiserlich und königlicher Mundschenk